Zdrój peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Zdrój, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Zdrój, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 Zdrój, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.